Семеняко — славянская фамилия.
 Семеняко, Николай Адамович (в монашестве Феофан; 1879—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Минский и Белорусский.
 Семеняко, Павел Иванович (1917—2008) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Семеняко, Юрий Владимирович (1925—1990) — белорусский советский композитор, Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, лауреат Государственной премии Белорусской ССР.
 Семеняко, Евгений Васильевич (род. 1947) — адвокат, Заслуженный юрист Российской Федерации, президент Федеральной палаты адвокатов РФ (2003—2015).

См. также 
 Семеняка